Андреєв Павло Андрійович — український радянський легкоатлет
 Андреєв Павло Захарович — російський оперний співак
 Андрєєв Павло Сергійович — український і російський архітектор